Комбр може да се односи на:

 Комбр (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Комбр (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Комбр су ле Кот, насељено место у Француској, у департману Меза